Леони́д Кала́шников:
 Калашников, Леонид Иванович (1926—2005) — советский и российский кинооператор.
 Калашников, Леонид Иванович (род. 1960) — российский политик, член Президиума и секретарь ЦК КПРФ.